HMS Dreadnought (1553), een Brits schip met 40 kanonnen
 HMS Dreadnought (1573), een Brits schip met 41 kanonnen
 HMS Dreadnought (1654), een Brits schip van de Speakerklasse met 52 kanonnen
 HMS Dreadnought (1691), een Brits linieschip met 60 kanonnen
 HMS Dreadnought (1742), een Brits linieschip met 60 kanonnen
 HMS Dreadnought (1801), een Brits linieschip met 98 kanonnen
 HMS Dreadnought (1875), een Brits slagschip
 HMS Dreadnought (1906), een Brits slagschip
 HMS Dreadnought (1963), een Britse, nucleair aangedreven onderzeeboot.